Rautawaara ist der Familienname folgender Personen:

 Aulikki Rautawaara (1906–1990), finnische Opernsängerin (Sopran)
 Eino Rautawaara (1876–1939), finnischer Opernsänger (Bariton)
 Einojuhani Rautavaara (1928–2016), finnischer Komponist
 Waino Rautawaara (1872–1959), finnischer Sänger und Gesangslehrer